Kalmar steht für:

 Kalmar, eine Stadt in Schweden
 Kalmar FF, einen Fußballverein der Stadt Kalmar
 Kalmar (Gemeinde), eine schwedische Gemeinde
 Kalmar län, eine schwedische Provinz
 Kalmar Nyckel, ein historisches Handelsschiff
 Kalmar Verkstad, eine schwedische Automarke
 Kalmare, eine Gruppe der Tintenfische
 Kalmar, eine Firma für Herstellung und Vertrieb von Flurförder- und Umschlaggeräten der finnischen Cargotec Corporation
 Die Kalmarer Union war eine Vereinigung der Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden, die von 1397 bis 1523 bestand

Kalmar bzw. (ungarisch) Kalmár ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Kalmar (1877–1901), deutsche Schauspielerin
 Bert Kalmar (1884–1947), US-amerikanischer Songwriter
 Carlos Kalmar (* 1958), österreichisch-uruguayischer Dirigent
 Elsa Kövesházi-Kalmár (1876–1956), österreichisch-ungarische Bildhauerin, Lithographin und Kunstgewerblerin
 Eugen Kalmár (1873–1937), ungarischer Forschungsreisender
 Felix Kalmar (1936–2010), österreichischer Foto- und Objektkünstler 
 Franziska Kalmar, österreichische Fernsehsprecherin
 Fritz Kalmar (1911–2008), österreichischer Autor

 Jenő Kalmár (auch János Kalmár ; 1908–1990), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Julius Theodor Kalmar (1884–1968), österreichischer Designer und Unternehmer
 László Kalmár (1905–1976), ungarischer Mathematiker und Informatiker
 László Kalmár (Komponist) (1931–1995), ungarischer Komponist
 Paula Kalmar-Wolf (1880–1931), österreichische Schachspielerin
 Peter Kalmár (* 1934), ungarischer Mediziner

 Zsolt Kalmár (* 1995), ungarischer Fußballspieler